L'edizione 1958-1959 della Eredivisie si è conclusa con la vittoria finale dello , che conquista il suo sesto titolo.

Capocannoniere del torneo è stato Leo Canjels del , con 34 reti.

Stagione 
In questa stagione si assiste al passaggio del portiere Eddy Pieters Graafland dall' ai rivali del , tuttavia i Lancieri vincono entrambe le gare, in particolare quella di ritorno in trasferta per 5-0. Il torneo viene vinto dallo , mentre in coda il neopromosso  retrocede immediatamente subendo molte pesanti sconfitte, e subendo infine 111 gol.

In campo internazionale invece, i campioni in carica del  sono subito eliminati dalla massima manifestazione continentale dopo l'incontro con lo .

Classifica finale

Verdetti 
   campione dei Paesi Bassi 1958-1959.
  qualificato alla Coppa dei Campioni 1959-1960.
   e  promosse in Eredivisie 1959-1960
   e  retrocesse in Eerste Divisie.

Risultati

Calendario

Tabellone

Statistiche

Record 
 Maggior numero di vittorie: ,  (20)
 Minor numero di sconfitte:  (3)
 Miglior attacco:  (86 gol segnati)
 Miglior difesa:  (30 gol subiti)
 Miglior differenza reti:  (+53)
 Maggior numero di pareggi:  (13)
 Minor numero di pareggi:  (4)
 Minor numero di vittorie:  (6)
 Maggior numero di sconfitte:  (23)
 Peggior attacco: ,  (54 gol segnati)
 Peggior difesa:  (111 gol subiti)
 Peggior differenza reti:  (-47)

Classifica marcatori

Note

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 1958
Calcio nel 1959
Campionato olandese di calcio